Авіамоторна — станція Калінінсько-Солнцевської лінії Московського метрополітену
 Авіамоторна — станція метро Великої кільцевої лінії Московського метрополітену
 Авіамоторна вулиця — вулиця в Москві
  — пасажирський залізничний зупинний пункт Казанського/Рязанського напрямку Московської залізниці у Москві